Gellman est un patronyme porté notamment par :

 Barton Gellman (1960-), journaliste, écrivain et blogueur américain ;
 Yani Gellman (1985-), acteur américain.